Жоржиньйо () ― прізвисько декількох футболістів; зменшувальна форма імені Жорже.
 Жоржиньйо (футболіст, 1964) (повне ім'я ― Жорже де Аморім Олівейра Кампос) ― бразильський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Жоржиньйо (футболіст, 1991) (повне ім'я ― Жорже Луїз Фрелло Фільйо) ― італійський футболіст бразильського походження.
 Жоржиньйо (футболіст, 1995) (повне ім'я ― Жорже Фернанду Барбоза Інтіма) ― футболіст Гвінеї-Бісау та Португалії.